Kawanishi bezeichnet als Ortsname:

 Kawanishi, Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo

Kawanishi ist der Familienname folgender Personen:

 Kawanishi Hide (1894–1965), japanischer Maler
 Kōyō Kawanishi (* 1959), japanischer Zahnarzt und Amateurastronom
 Makoto Kawanishi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Shōta Kawanishi (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kawanishi, japanischer Fußballspieler
 Takehiko Kawanishi (* 1938), japanischer Fußballspieler
 Tsubasa Kawanishi (* 2002), japanischer Fußballspieler

Kawanishi bezeichnet außerdem:

 Kawanishi Kōkūki, ehemaliger japanischer Flugzeughersteller
 Kawanishi Holdings, japanisches Medizintechnikunternehmen